

Musica 
 Superwoman – singolo di Alicia Keys del 2008
 Superwoman – singolo di Karyn White del 1988
 Superwoman – album di Paulini del 2006
 Superwoman Pt. II – singolo di Lil' Mo feat. Fabolous del 2001
 Superwoman (Where Were You When I Needed You) – singolo di Stevie Wonder del 1972
 Supawoman – singolo di Kimberley Locke del 2007
 Superwoman – album di Rebecca Ferguson del 2016

Personaggi immaginari 
 Superwoman – nome di diversi personaggi immaginari dei fumetti DC Comics